Bombardino steht für:

 ein Blasinstrument, siehe Euphonium, Tenorhorn und Baritonhorn
 Bombardino (Cocktail), ein italienischer Cocktail auf Eibasis
 Bombardino (Orgel), ein Orgelregister